Aeroporto di Torino-Caselle – principale aeroporto di Torino situato a 16 km a nord della città
Aeroporto di Torino-Mirafiori – aeroporto dismesso situato nel quartiere Mirafiori Sud della città di Torino
Aeroporto di Torino-Aeritalia – aeroporto turistico internazionale situato nel territorio comunale di Collegno
Aeroporto di Torino-Cuneo Levaldigi – detto anche Cuneo Levaldigi o Torino-Cuneo, aeroporto civile situato a 21 km a nord-est della città di Cuneo e a circa 63 km da Torino
Aeroporto di Torino-Venaria Reale – aeroporto militare situato a 5 km a nord di Torino nel territorio comunale di Venaria Reale